Buchta může být:

 buchta – typ sladkého pečiva
 Buchta (příjmení) – české příjmení
 buchta (zabijačka) – pečivo užívané na zabijačce
 buchta – hovorové označení pro atraktivní ženu či dívku obecně
 buchta – jihočeské nářeční pojmenování pro knedlík
 buchta – severočeské nářeční pojmenování pro nevypalovanou cihlu tzv. vepřovici
Buchty – pořad Českého rozhlasu, který vysílá stanice Radio Wave

Reference

Související články 
 Buchtičky s krémem 
 Buchtovka
 Buchtův kopec

Externí odkazy